Henriod steht für:

 Henriod Frères, Schweizer Automobilhersteller
 Henriod et Cie, französischer Automobilhersteller

Henriod ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-Edouard Henriod (1866–1941), Schweizer Automobilkonstrukteur 
 Fritz Henriod (1861–1925), Schweizer Automobilunternehmer 
 Henri-Louis Henriod (1887–1970), Schweizer Theologe 
 Jean-François Henriod (1763–1825), französischer General 
 Louis-Constant Henriod (1814–1874), Schweizer evangelischer Geistlicher

Siehe auch:
 Henriot